Вернике, Ева-Мария (род. 1953) — немецкая саночница.
 Вернике, Карл (1848—1905) — немецкий психоневролог, создатель психиатрической школы.
 Вернике, Эдм (1727—1804) — французский архитектор.